Юрцево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юрцево — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Юрцево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Юрцево — село в Ясногорском районе Тульской области.

См. также